Abbaye Saint-Pierre peut désigner :

Abbaye Saint-Pierre-sur-Madron à Flintsbach am Inn ;
 Abbaye Saint-Pierre à Mersebourg ;
 Abbaye Saint-Pierre dans la Forêt-Noire à Sankt Peter.

Abbaye Saint-Pierre à Salzbourg.

Abbaye Saint-Pierre à Gand ;
 Abbaye Saint-Pierre à Lo.

Abbaye Saint-Pierre à Muenster.

Abbaye Saint-Pierre à Baume-les-Messieurs ;
 Abbaye Saint-Pierre à Beaulieu-sur-Dordogne ;
 Abbaye Saint-Pierre à Bourgueil ;
 Abbaye Saint-Pierre à Brantôme ;
 Abbaye Saint-Pierre à Cellefrouin ;
 Abbaye Saint-Pierre-aux-Monts à Châlons-en-Champagne ;
 Abbaye Saint-Pierre à Cluny ;
 Abbaye Saint-Pierre à Corbie ;
 Abbaye Saint-Pierre à Étival-Clairefontaine ;
 Abbaye Saint-Pierre à Gigny ;
 Abbaye Saint-Pierre à Hautvillers ;
 Abbaye Saint-Pierre à Jumièges ;
 Abbaye Saint-Pierre de la Couture au Mans ;
 Abbaye Saint-Pierre à Marcilhac-sur-Célé ;
 Abbaye Saint-Pierre à Moissac ;
 Abbaye Saint-Pierre à Mozac ;
 Abbaye Saint-Pierre aux Préaux ;
 Abbaye Saint-Pierre-les-Dames à Reims ;
 Abbaye Saint-Pierre à Senones ;
 Abbaye Saint-Pierre-le-Vif à Sens ;
 Abbaye Saint-Pierre à Solesmes ;
 Abbaye Saint-Pierre à Solignac ;
 Abbaye Saint-Pierre-ès-Liens à Tourtoirac ;
 Abbaye Saint-Pierre à Vigeois.

Abbaye Saint-Pierre-du-Mont à Civate ;
 Abbaye Saint-Pierre à Gambassi Terme.

Variantes 
D'autres abbayes portant des variantes sur le nom de Saint-Pierre existent :
 Abbaye des Saints-Pierre-et-Paul de Termonde, à Termonde (Belgique flamande).

Voir aussi 
 Liste des abbayes et monastères
 
 
 
 
 

Pierre
~